Mercure (Accor), hotelketen – een dochteronderneming van Accor
Mercure (metrostation), metrostation aan lijn 2 van de metro van Rijsel in Tourcoing
Mercure (Amélie Nothomb), roman van Amélie Nothomb